Příjmení Lerch může nosit více osobností:

 Egon (Alfred Rudolf) Lerch (1886–1915) – rakousko-uherský námořní důstojník
 Jiří Lerch (* 1971) – český fotbalista
 Matyáš Lerch (1860–1922) – český matematik
 Zbyněk Lerch (* 1969) – český fotbalista